Un Rébus  est un jeu qui consiste à deviner une phrase complète ou un mot à partir d’une ou plusieurs images.
 , film de Nino Zanchin (1969)
 Rébus, film dramatique italien de Massimo Guglielmi (1989).